Teorema înălțimii într-un triunghi dreptunghic sau teorema mediei geometrice este un rezultat în geometria elementară care descrie o relație între lungimile altitudinii de pe hipotenuză într-un triunghi dreptunghi și cele două proiecții ale catetelor pe ipotenuză. Teorema spune că media geometrică a celor două segmente este egală cu altitudinea.

Teorema 

Dacă h denotă înălțimea într-un triunghi dreptunghic și p și q proiecțiile catetelor pe ipotenuză, atunci putem defini  în funcție de  și :

 

sau în funcție de arii:

Referințe

Linkuri externe 

 Media geometrică la tăierea nodului
Geometrie plană
Suprafață